

Persone 
 Giovanni Antonio Rigatti – compositore italiano
 Mario Rigatti – aviatore e militare italiano, Medaglia d'oro al valor militare

Geografia 
 Rigatti – frazione del comune di Varco Sabino in provincia di Rieti

Altro 
 Bivacco Rigatti – rifugio nella Forcella Grande, tra lo Schenòn e la Torre Christomannos, nel massiccio del Latemar